Colonia Santa María kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Santa María, Misiones, ort, 
 Colonia Santa María (ort i Argentina), La Pampa,

Mexiko 

 Colonia Santa María, Veracruz, ort, Tezonapa, 
 Colonia Santa María, Zacatecas, ort, Santa María de la Paz, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar